Карен Фогтманн (Karen Vogtmann; род. 13 июля 1949, Питтсбург, Калифорния) — американский , специалист по топологии и геометрической теории групп.
Фелло Американского математического общества (2013), доктор философии (1977), профессор Уорикского и Корнеллского университетов (в последнем эмерит). Нётеровский чтец (2007).

Биография 
Окончила Калифорнийский университет в Беркли (бакалавр, 1971) и там же в 1977 году получила степень доктора философии. В 1977-78 и 1979 годах приглашённый ассистент-профессор Мичиганского университета и в 1978 году также Брандейского университета. В 1979—1986 гг. ассистент-профессор Колумбийского университета. С 1984 года в Корнеллском университете прошла путь от приглашённого ассистент-профессора до — с 2015 года по настоящее время именного профессора-эмерита (Goldwin Smith Professor of Mathematics Emeritus): с 1985 года ассистент-, с 1987 года ассоциированный, с 1994 года полный профессор, именной с 2011 года. Также с 2013 года профессор Уорикского университета.

Награды и отличия 
  (2006)
 ICM  (2007)
 European Mathematical Society Lecturer (2010)
  (2014)
 Премия Гумбольдта (2014)
 Почётный доктор Копенгагенского университета (2017)
  (2018)

Примечания

Ссылки 
 http://pi.math.cornell.edu/~vogtmann/ & CV
 
 https://royalsociety.org/people/karen-vogtmann-8416/
 http://www.nccr-swissmap.ch/research/visitors/karen-vogtmann

Женщины-математики США
Топологи
Доктора философии
Действительные члены Американского математического общества
Лауреаты премии Гумбольдта
Почётные доктора Копенгагенского университета
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли